Чемпіонат Шотландії з футболу 1933—1934 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 12 серпня 1933 та фінішував 30 квітня 1934. Це 44-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій двадцятий перший титул чемпіона здобув «Рейнджерс».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1934
Шотландія
Шотландія